Куестеситас има више значења:

 Куестеситас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Куестеситас, Ел Алто (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику